Tamaroa ist:

 Tamaroa (Volk), Indianerstamm in den USA
 Tamaroa (Illinois), Ort in den USA
 Tamaroa (Kiribati), Dorf in Kiribati
 USCGC Tamaroa (1921), Kutter der United States Coast Guard
 USCGC Tamaroa (WMEC-166) (1935–1994), Kutter der United States Coast Guard
 SS Tamaroa (1921–1957), ein britischer Überseedampfer der Reederei Shaw, Savill & Albion Line